Antonio Silva, António Silva ou Antônio Silva peut désigner :
 Antônio Silva (1952-), joueur et entraîneur de football brésilien ;
 Antônio Silva (1979-), pratiquant d'arts martiaux mixtes brésilien ;
 António Silva (2003-), footballeur portugais ;
 Antônio da Silva (1978-), footballeur brésilien ;
 António Carvalho da Silva Porto (1850-1893), peintre portugais ;
 António José da Silva (1705-1739), dramaturge portugais ;
 António Diniz da Cruz e Silva (1731-1799), poète portugais ;
 António Maria da Silva (1872-1950), homme d’État portugais ;
 António Conceição da Silva Oliveira dit Toni (1961-), entraîneur de football portugais ;
 Antônio Benedito da Silva dit Toninho (1965-), footballeur brésilien.

Voir aussi 
 Anthony da Silva (1980-), footballeur franco-portugais